Rijnhaven (Rotterdam); een havenbekken in Rotterdam
 Rijnhaven (metrostation); een metrostation aan de Rijnhaven
 Rijnhaven (Wageningen); een binnenhaven in Wageningen